Schranner ist der Familienname folgender Personen: 

 Matthias Schranner (* 1964), deutscher Verwaltungsjurist, Experte für Verhandlungsführung
 Patrick Schranner (* 1991), deutscher Rennfahrer